Села:
Кузьменки — Полтавська область, Комсомольська міська рада
Кузьменки — Полтавська область, Миргородський район
Кузьменки — Полтавська область, Решетилівський район